Il doppio del torneo di tennis Gerry Weber Open 2004, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Leander Paes e David Rikl che hanno battuto in finale Tomáš Cibulec e Petr Pála 6-2, 7-5.

Teste di serie 

 Jonas Björkman /  Todd Woodbridge (primo turno)
 Martin Damm /  Cyril Suk (quarti di finale)

 Leander Paes /  David Rikl (campioni)
 Jonathan Erlich /  Andy Ram (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Gerry Weber Open 2004